Туринг — от англ. Touring, изначально — «работа, связанная с постоянными разъездами» (например, коммивояжёра). Впоследствии — любое, уже не обязательно деловое, длительное путешествие; отсюда — «туризм».

 Туринг — тип автомобильного кузова;
 Итальянское кузовное ателье Carrozzeria Touring;
 Touring car racing — гоночный класс;
 Туринг — класс велосипедов.